HMS „Acheron” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Acheron” – 8-działowy moździerzowiec z początku XIX wieku
 HMS „Acheron” – slup typu Hermes z lat 30. XIX wieku
 HMS „Northumberland” – fregata pancerna typu Minotaur z lat 60. XIX wieku, w latach 1904–1908 okręt szkolny pod nazwą HMS „Acheron”
 HMS „Acheron” – torpedowiec typu Acheron z lat 70. XIX wieku, pierwszy okręt zwodowany w Australii
 HMS „Acheron” – niszczyciel typu Acheron (I) z okresu I wojny światowej
 HMS „Acheron” (H45) – niszczyciel typu A z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 HMS „Acheron” (P411) – okręt podwodny typu Amphion z lat 40. XX wieku

Zobacz też 
 „Achéron” – nazwa francuskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów